1983 Голяма награда на Монако е 30-о за Голямата награда на Монако и пети кръг от сезон 1983 във Формула 1, провежда се на 15 май 1983 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако